Прагский 58-й пехотный полк
 58-й бомбардировочный авиационный Старорусский Краснознамённый ордена Суворова полк